Джон Шмидт (, род. 9 июля 1966, Солт-Лейк-Сити, Юта, США) — американский пианист, композитор, учитель игры на фортепиано и писатель. С 2010 года — участник музыкальной группы The Piano Guys.

Биография 

Родился 9 июля 1966 года в Солт-Лейк-Сити в семье немецких иммигрантов. Шмидт, как и его родители, а также дедушки и бабушки по обеим линиям, является мормоном.

С ранних лет приобщался к классической музыке. Его отец был оперным тенором, а старшая сестра Роза-Энн, будучи пианистом-виртуозом, занималась его обучением игре. Шмидт начал принимать участие в выступлениях пианистов в возрасте восьми лет, уже в одиннадцать стал композитором, а с шестнадцати начал самостоятельно обучать игре на фортепиано. Тем не менее, до поступления в колледж он не выступал публично. Будучи учащимся  он часто выступал на общешкольных собраниях и концертах. После выпуска он занимался миссионерской деятельностью в Норвегии, где получил известность как «миссионер-пианист».

Университет Юты предлагал Шмидту музыкальную стипендию, но он предпочёл изучать английский язык. После выпуска он стал задумываться о получении образования в области делового управления, однако его намерения изменились после того, как он стал давать публичные выступления.

Вместе со своей супругой Мишель и пятью детьми проживает в . В октябре 2016 года их 21-летняя дочь Энни исчезла во время похода в штате Орегон. Её тело было обнаружено в следующем месяце у подножия утёса в ущелье реки Колумбия; её смерть была признана несчастным случаем.

Творчество 

Первоначально Шмидт выступал с благотворительными концертами и записывал свою музыку на аудиокассеты для продажи. В дальнейшем он решил продвигать себя на крупных сценических площадках, как-то аудитория Хайлендской старшей школы, где ему удалось собрать 1000 человек,  а также в  — крупнейшей площадке Солт-Лейк-Сити.

В 1991 году вышел его первый альбом August End (). После этого Шмидт подписал соглашение с Aubergine Records, выпустив альбомы A Walk in the Woods (, 1993), A Day in the Sunset (, 1994) и Jon Schmidt Christmas (, 1995). В 2000 году под собственным лейблом JSP Productions он представил альбом To the Summit ().

Начиная с 2010 года Шмидт ежегодно даёт по 100 концертов в год  — в столичном районе Юты, как в штатах Аризона, Южная Калифорния, Айдахо и Вашингтон.

Им опубликованы семь нотных тетрадей, содержащих самобытные произведения Ten Week Note-Reading Method (), а также развита методика обучения игре на фортепиано для взрослых и детей.

Музыкальный стиль 

В своих произведениях Шмидт смешивает воедино классическую музыку, поп и рок-н-ролл. В качестве источников влияния служат Людвиг ван Бетховен, , Билли Джоэл и Дейв Грусин. Кроме того, Шмидт показывает способность к театральности в своих выступлениях, что заметно по «игре вниз головой, надев забавный парик, игре пальцами ног и боксируя».

The Piano Guys 

В 2010 году Шмидт стал членом музыкальной группы The Piano Guys. Группа и её замысел в качестве музыкального видео проекта возникли у владельца пиано-магазина The Piano Guys в Сент-Джордж, штат Юта Пола Андерсона, как стратегия маркетинга в социальных сетях. Шмидт был знаком с Андерсоном, поскольку был частым посетителем магазина, где любил упражняться игре на фортепиано в выставочном зале. В 2009 году Андерсон увидел музыкальную видеозапись Love Story Meets Viva la Vida (), которую Шмидт выложил на YouTube, соединив песни Тейлор Свифт Love Story и  группы Coldplay Viva la Vida. Видеозапись собрала более миллиона просмотров. Андерсон предложил, чтобы Шмидту сделал видеозаписи профессиональных музыкальных выступлений и загрузил их на канал своего магазина на YouTube. В свою очередь Стивен Шарп Нельсон пригласил в качестве четвёртого участника своего соседа Эла ван дер Бика, автора песен и аранжировщика, а Тел Стюарт оказал помощь с видеосъёмками. Выпустив множество видео, которые не вызвали широкого интереса, группа опубликовала запись Michael Meets Mozart (, 2011) и Шмидт пригласил около 30000 человек из своего списка рассылки «смотреть и делиться». В течение следующих двух лет группа продолжила делать видеозаписи каждый раз привлекая тысячи поклонников. В 2012 году группа подписала соглашение с  и выпустила семь качественных альбомов. По состоянию на август 2018 года количество просмотров на YouTube-канале группы превысило 1,6 миллиарда просмотров и число подписчиков составило 6,2 миллиона.

Дискография

Сольные альбомы 

August End (1991)
Walk in the Woods (1993)
A Day in the Sunset (1994)
Jon Schmidt Christmas (1995)
To the Summit (2000)
Winter Serenade (2004)
Hymns Without Words (2006)
Piano Portraits Lullaby (2009)
Bonus Tracks (2009)

Гостевое участие 

Piano Portraits (2002) — совместно с , Майклом Р. Хиксом и Дэвидом Толком
Pure Touch: Vol. 1 (2008) – совместно с Мэттом Бакраком и Крейгом Линдером

В составе The Piano Guys 
 (2011)
 (2012)
 (2013)
 (2013)
 (2014)
Live!: Carnegie Hall Audio + Red Rocks Concert Video (2015)
 (2016)
 (2017)
Limitless (2018)

Книги

Примечания 

Выпускники Университета Юты
Пианисты США
Композиторы США